

Presentación Previa 
La pareja argentina Facundo Bagnis y Federico Delbonis fueron los campeones defensores, pero no participaron juntos en esta edición.
Facundo Bagnis jugó junto a Diego Schwartzman, mientras que Federico Delbonis decidió no participar en esta edición.

Facundo Bagnis y Diego Schwartzman perdieron en semifinales ante Pablo Cuevas y Pere Riba.

La pareja formada por el uruguayo Pablo Cuevas y Pere Riba ganaron el título, derrotando a František Čermák y Michail Elgin en la final, 6–4, 6–3.

Cabezas de serie 
 František Čermák /  Michail Elgin (FINAL)
 Daniele Bracciali /  Potito Starace (Primera ronda)
 Máximo González /  Eduardo Schwank (Semifinales)
 Vahid Mirzadeh /  Artem Sitak (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Barranquilla 2014